Лу́ций Афра́ний (; убит в 46 году до н. э., Африка, Римская республика) — древнеримский военачальник и политический деятель, соратник Гнея Помпея Великого, консул 60 года до н. э. Участвовал в Серторианской и Третьей Митридатовой войнах, управлял провинцией Ближняя Испания. Во время гражданской войны между Помпеем и Цезарем потерпел поражение при Илерде (49 год до н. э.). Потом принимал участие в боевых действиях на Балканах и в Африке. После битвы при Тапсе попал в плен к цезарианцам и был казнён.

Биография

Происхождение 
Луций Афраний принадлежал к незнатному плебейскому роду, который до него не был отмечен какими-либо заслугами. Его отец, носивший преномен «Авл» (CIL I 752), был самого низкого происхождения; Марк Туллий Цицерон в своих письмах чаще всего называет Луция просто «сыном Авла», и это могло быть насмешкой, связанной с отсутствием у Луция именитых предков.

Антиковед Вильгельм Друман предположил, что Луций Афраний вполне мог приходиться братом жене сенатора Лициния Буккона, известной сутяжнице своего времени.

Начало карьеры 
В течение всей своей жизни Луций Афраний был преданным сторонником Гнея Помпея Великого, благодаря которому сделал карьеру. Первые упоминания о нём в сохранившихся источниках относятся к 75 году до н. э. Тогда Афраний в качестве легата участвовал в Серторианской войне в Испании. В битве с Квинтом Серторием при Сукроне он командовал левым флангом армии Помпея и смог на время одержать верх над противником. Его солдаты ворвались во вражеский лагерь, но в дальнейшем Серторий смог стабилизировать ситуацию. В целом сражение было неудачным для Помпея, которого спасло от разгрома только появление наместника Дальней Испании Квинта Цецилия Метелла Пия с войском. Позже Афраний взял штурмом после долгой осады город Калагуррис и сжёг его.

В какой-то момент Луций должен был занимать должность претора — обязательную ступень в карьере перед консулатом; благодаря одному упоминанию в речи Цицерона «Против Пизона» известно, что он управлял какой-то римской провинцией и по возвращении в Рим был удостоен триумфа. Точных датировок нет, но все эти события наверняка произошли в период между 72 годом до н. э., когда закончилась Серторианская война, и 67 годом до н. э., когда Афраний отправился на Восток. Антиковеды относят претуру к 71 году до н. э., а наместничество — к 70—69 годам до н. э. (правда, есть мнение, что триумф произошёл уже в 70 году). Провинцией могла быть одна из Испаний (Ближняя или Дальняя) либо Трансальпийская Галлия.

Во время Третьей Митридатовой войны Луций снова был легатом в армии Помпея. Зимой 66/65 годов до н. э. командующий оставил его с частью войска в Армению, в то время как сам двинулся на Кавказ. Афраний занял Гордиену (65 год до н. э.), позже вместе с Помпеем предпринял тяжёлый марш через пустыню в Сирию и победил живших в районе Аманских гор набатейских арабов. В 61 году до н. э. Афраний вернулся в Италию. Помпею в это время нужны были свои ставленники на высших должностях, чтобы предоставить землю его ветеранам и подтвердить его распоряжения на Востоке, а потому он поддержал Афрания на консульских выборах и вложил в избрание большие средства.

Помпей, желая сделать консулом Афрания, роздал за него много денег по центуриям, и граждане приходили за деньгами в сады Помпея. Дело это получило огласку, и Помпей стал подвергаться нападкам за то, что высшую должность, которой сам добился своими великими деяниями, сделал продажной для тех, кто не мог завоевать её доблестью.

Несмотря на противодействие сенатского большинства, Луций был избран вместе с шурином Помпея Квинтом Цецилием Метеллом Целером. Дальнейшие события показали, что Афраний не был готов к государственной деятельности. Целер перешёл на сторону врагов Помпея, и в результате последнему пришлось пойти на союз с Гаем Юлием Цезарем и Марком Лицинием Крассом, чтобы достичь своих целей. По истечении консульского года Афраний мог получить в управление одну из двух галльских провинций, которым угрожало германское вторжение, но точной информации об этом в источниках нет. В дальнейшем Луций эпизодически упоминается в источниках. В сентябре 57 года до н. э. в сенате он поддержал предложение наделить Помпея специальным империем для обеспечения Рима хлебом; в январе 56 года до н. э. выступил за то, чтобы поручить Помпею вернуть на египетский престол Птолемея Авлета; в феврале 55 года до н. э. предложил усилить ответственность претендентов на магистратуры за нарушение выборного законодательства, и это предложение было принято. В том же году Помпей стал формальным наместником всех трёх испанских провинций, но в них не поехал. С этого момента Афраний с полномочиями легата управлял за своего покровителя Ближней Испанией.

Гражданская война и гибель 
На тот момент, когда конфликт между Помпеем и Цезарем перерос в гражданскую войну (январь 49 года до н. э.), Афраний командовал в Ближней Испании тремя легионами. Сторонники Помпея возлагали большие надежды на испанские войска: в феврале в Риме даже распространились слухи, будто Луций разбил в Пиренеях одного из цезарианских легатов, Гая Требония. В действительности Афраний не планировал никакие наступательные акции. Он объединил свои силы с Марком Петреем, управлявшим Лузитанией (верховное командование досталось Луцию), и занял сильные оборонительные позиции у города Илерда. Там в июне 49 года до н. э. произошла встреча помпеянцев с войском Цезаря, к тому моменту занявшего Италию и вытеснившего Помпея на Балканы.

У Афрания и Петрея были 5 легионов, около 80 когорт вспомогательных войск и 5 тысяч всадников против 6 легионов, 5 тысяч солдат вспомогательных войск и 6 тысяч кавалеристов Цезаря. Солдаты последнего, уступая в численности, были более опытными, к тому же помпеянцы совершили ошибку, отказавшись от отступления вглубь страны. Под Илердой развернулись бои, которые шли с переменным успехом. Наконец, узнав о переходе на сторону Цезаря ряда местных общин, Афраний и Петрей решили отступать в земли кельтиберов. Противнику удалось окружить их, и после этого Луций согласился капитулировать; единственным условием победителя был роспуск всей армии.

Однако, Афраний не собирался прекращать борьбу. Он отправился на восток и под Диррахием в Эпире присоединился к Помпею, приведя с собой несколько испанских когорт. Известно, что другие видные представители помпеянской «партии» обвиняли Луция в измене из-за его капитуляции под Илердой. После удачного сражения под Диррахием Луций советовал командующему переправиться в Италию, а потом, опираясь на сильный флот, заблокировать Цезаря на Балканах и уничтожить; но тот не принял этот план и, в конце концов, решил дать врагу бой. В битве при Фарсале Афраний командовал той частью войска, которая охраняла лагерь. После поражения он, понимая, что не может рассчитывать на милость Цезаря, бежал вместе с Марком Порцием Катоном в Диррахий, а оттуда — в Африку, где продолжил борьбу под началом Квинта Цецилия Метелла Сципиона.

Луций принял участие в битве при Тапсе, где помпеянцы понесли очередное поражение (апрель 46 года до н. э.). После этого он решил вместе с Фавстом Корнелием Суллой пробиваться через Мавретанию в Испанию, чтобы там поднять на борьбу старых сторонников. Но его полуторатысячный отряд попал в засаду к цезарианцу Публию Ситтию и был почти полностью уничтожен. Афраний оказался в плену. Спустя несколько дней во время солдатского мятежа он был убит вместе с Суллой. Светоний и Луций Анней Флор утверждают, что это была казнь, совершённая по приказу Цезаря.

Потомки 
У Луция Афрания был , который участвовал в Испанской войне.

Примечания

Литература

Источники

Исследования

Ссылки 

 

Афрании
Военачальники Древнего Рима
Проконсулы Цизальпийской Галлии